Пам'ятник варенику встановлений у кількох містах:

 Пам'ятник варенику (Глендон) — пам'ятник у селі Глендон, провінції Альберта, Канада.
 Пам'ятник варенику (Єйськ) —  пам'ятник у місті Єйськ Краснодарського краю, Росія.
 Пам'ятник варенику (Полтава)  —  пам'ятник у місті Полтава, Україна.
 Пам'ятник варенику (Синьки) – пам'ятник у селі Синьки Кіровоградської області, Україна.
 Пам'ятник варенику (Черкаси) - пам'ятник «Козак Мамай та вареник-півмісяць» у місті Черкаси, Україна.

Див. також 

 Памятник пельменю (значения)